Семёновский — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Качкашурского сельского поселения.

География 
Расположена на левом берегу реки Сепыч, в 5 км к востоку от Глазова и в 143 км к северу от Ижевска. С юга к деревне примыкает посёлок Дома 1169 км при остановочном пункте 1169 км на ж.-д. линии Киров — Балезино.

Улицы деревни:

 Железнодорожная
 Ольховая
 Парковая

Население

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района